Василий Константинович Мордвинов (11 января 1892 — 29 июля 1971) — советский военачальник и военный педагог, генерал-лейтенант (1940), начальник Академии Генерального штаба РККА (1940—1941, 1945).

Биография 
Родился Василий Константинович Мордвинов в Каркаралинске Семипалатинской области, в 1909 окончил Омский кадетский корпус.

С 1909 года по окончании корпуса служил в Русской императорской армии. В августе 1911 года окончил Александровское военное училище, затем служил в артиллерии. Участник Первой мировой войны, штабс-капитан.

В октябре 1918 года В. К. Мордвинов в Мценске был призван в РККА. Служил военным руководителем Стрелецкого волостного военкомата. С декабря 1918 года командовал артиллерийской батареей Мценского сводного артиллерийского дивизиона. С января 1919 года командовал отдельной запасной батареей Орловского военного округа. С октября 1919 — участник Гражданской войны, начальник артиллерии 6-й Орловской стрелковой дивизии, с января 1920 — начальник артиллерии 57-й стрелковой дивизии на Южном фронте. С июня 1920 — помощник начальника оперативного отдела штаба 16-й армии Западного фронта. Участвовал в советско-польской войне.

С 3 сентября 1920 года по август 1922 года — начальник 8-й стрелковой дивизии в той же армии, участвовал в боях с бандами С. Н. Булак-Балаховича, С. Э. Павловского, Короткевича и других на территории Белоруссии. За Гражданскую войну В. К. Мордвинов был награждён орденом Красного Знамени (1920).

После войны, с февраля по август 1922 года командовал 5-й Витебской стрелковой дивизией. В августе 1922 года направлен на учёбу.

В 1925 году окончил Военную академию РККА. В октябре 1925 года назначен начальником Красноярской артиллерийской школы. С 1930 года — адъюнкт в Военной академии им. М. В. Фрунзе, с января 1931 года — старший преподаватель кафедры общей тактики и тактики артиллерии этой академии. С ноября 1932 года — начальник штаба 13-го стрелкового корпуса в Приволжском военном округе, одно время временно исполнял должность командира корпуса. С января 1935 года был заместителем начальника штаба Сибирского военного округа. С 1936 — старший руководитель кафедры, а октября 1937 года — начальник кафедры тактики высших соединений Академии Генерального штаба РККА. И. Х. Баграмян, бывший на этой кафедре преподавателем, вспоминал:

Случается иногда по пословице: мягко стелет, да жестко спать. О нашем начальнике кафедры генерал-лейтенанте Василии Константиновиче Мордвинове так не скажешь. «Стлал» он жестко: не прощал ни малейшего упущения в работе, безжалостно критиковал нас, молодых преподавателей. Так что на добрый отзыв я и не рассчитывал. А начал читать собственноручно написанную им аттестацию, и глазам не поверил. Столько хвалебных слов, что я невольно усомнился: обо мне ли это? Заканчивалась аттестация выводом, что «должности вполне соответствует и заслуживает присвоения звания генерал-майор».
И все эти добрые слова высказаны человеком, которого мы всегда считали самым скупым на похвалу!

В августе 1940 года В. К. Мордвинов назначен заместителем по научной работе и вр. и.д. начальника Академии Генерального штаба РККА (также с августа 1940 года). 23-31 декабря 1940 года участвовал в Совещании высшего руководящего состава РККА.

В начале Великой Отечественной войны на той же должности. 1 августа 1941 года В. К. Мордвинов назначен начальником тыла Северного фронта, с 23 августа — Ленинградского фронта, затем Закавказского фронта, с января по март 1942 года — Крымского фронта. В апреле 1942 года В. К. Мордвинов назначен главой одной из инспекционных групп по формированию резервных армий и соединений, с сентября 1942 года — руководитель всех инспекционных групп по формированию войск, с декабря 1942 года — вр.и.д. заместителя начальника Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (начальник учебного отдела). В марте—августе 1945 года — вр.и.д. начальника этой академии. С августа 1945 года был начальником учебного отдела академии. В мае 1952 года уволен в запас.

Умер В. К. Мордвинов в 1971 году в Москве, похоронен на Введенском кладбище (4 уч.).

Воинские звания 
 подпоручик (1911)
 поручик
 штабс-капитан
 комдив — 20.11.1935
 генерал-лейтенант — 04.06.1940

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 три Ордена Красного Знамени (1920, 3.11.1944, 1949)
 Орден Кутузова 1-й степени (23.04.1945)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (22.02.1944)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За оборону Москвы» (1944)
 Другие медали СССР

Документы 
  № в базе данных , , , .

Литература 
 Баграмян И.X. Так начиналась война. — М.: Воениздат, 1971.
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. — М.: Советская Энциклопедия, 1983.
 Петров М. И. В дни войны и мира. — М.: Воениздат, 1982.
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.60.
 Холостяков Г. Н. Вечный огонь. — М.: Воениздат, 1976.

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства обороны
 Хроника великой войны: Мордвинов, Василий Константинович
 В. К. Мордвинов на сайте Военной академии Генерального штаба

Примечания 

Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России
Интенданты Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Похороненные на Введенском кладбище